Název SK Vojkovice nese nebo v minulosti neslo více sportovních klubů:

 SK Vojkovice (1962) – fotbalový klub z Vojkovic na Brněnsku (Jihomoravský kraj), založen roku 1962
 SK Vojkovice (1909) – fotbalový klub z Vojkovic na Mělnicku (Středočeský kraj), založen roku 1909